Jean-Marcel Rozier (Saint-Étienne-sur-Chalaronne, 22 de março de 1936) é um ginete e instrutor francês, especialista em saltos, campeão olímpico.

Carreira 
Jean-Marcel Rozier representou seu país nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 a 1976, na qual conquistou a medalha de ouro nos salto por equipes em 1976.

Naturais de Ain
Ginetes olímpicos da França
Ginetes nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968
Ginetes nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972
Ginetes nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976
Campeões olímpicos da França